Per Anhalter durch die Galaxis steht für:

 Per Anhalter durch die Galaxis, Roman von Douglas Adams (1979)
 Per Anhalter durch die Galaxis (Romanreihe), Romanreihe von Douglas Adams (ab 1979)
 Per Anhalter durch die Galaxis (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1980)
 Per Anhalter durch die Galaxis (Film), britischer Film von Garth Jennings (2005)